Валлемаджа () — округ в Швейцарии. Центр округа — коммуна Чевио.

Округ входит в кантон Тичино. Занимает площадь 569,37 км². Население 5967 человек.

Районы и коммуны 
В состав округа входят 3 района (), которые делятся на 8 коммун.

Примечания 

Округа кантона Тичино